Бейлін — єврейське прізвище. Походить від жіночого імені Бейле.

 Бейлін  Ісаак Григорович (1883—1965) — радянський вчений — фітопатолог та історик науки, який народився і певний час жив в Україні.
 Йосі Бейлін (1948) — ізраїльський політик, громадський діяч, депутат кнесету кількох скликань, який виступає за якнайшвидше вирішення арабо-ізраїльського конфлікту і створення Палестинської держави.
 Бейлін Павло Юхимович (1910—1988) — український радянський лікар і письменник.
 Стефанія Бейлін (1900(1906)-1989) — польська письменниця, перекладачка творів Андерсена та оглядачка фільмів
 Кароліна Бейлін (псевдоніми Марія Малишевська і Кароль Вітковіцький, 1899—1977) — польська письменниця та перекладачка з англійської літератури (перекладала Діккенса, Джерома)
 Ірвінг Берлін (справжнє ім'я — Ізраїль Ісідор Бейлін) (1988—1989) — американський композитор